Ken Spain
Cleve Franklin Adams

Auteur de la Série noire